Мекензиевы горы — севастопольский топоним.
 Мекензиевы горы — высоты в северной части Севастопольского горсовета, начало внутренней гряды Крымских гор.
 Мекензиевы горы (кладбище) — кладбище в Нахимовском районе Севастополя.
 Мекензиевы горы (село) — упразднённое село Севастополя.
 Мекензиевы горы (станция) — грузо-пассажирская железнодорожная станция в северной части Севастопольского горсовета на участке Севастополь-Симферополь.